vlok droge, lichte stof met een open structuur
 Eric van der Wal, pseudoniem van een Nederlandse kunstenaar